Маховка — название географических объектов.

Белоруссия 
 Маховка — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Маховка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2009 г.

Россия 
 Маховка — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Маховка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Маховка — река в Оренбургской области России, приток реки Самара.

Украина 
 Маховка — исчезнувшее село в Купянском районе Харьковской области.